Эдуард Елинек (; , Прага, — , Прага) — чешский литератор.

Один из представителей славянофильской партии в Чехии. Для распространения «славянской идеи» стал издавать в 1881 году «Slovansky sbornik», прекратившийся ввиду явного равнодушия чешского общества.

В ряде отдельных сочинений Елинек знакомит чехов с жизнью других славян; так он издал: «Črty kozacké», «Polské paní a dívky», «Slovanské črty» «Črty varšavské», «Damy starších salonů polskych» и др. Последнее его сочинение: «Honorata z Wišniowskych Zapova» вышло в 1894 году. В «Rozprawach» филологического отдела Краковской академии наук (т. XIII) Елинек издал библиографический список чешских сочинений и статей, касающихся Польши.

Примечания

Литература 
 

Писатели Чехии